João Pedro Silva (1989) – triatleta portoghese
 João Pedro Pereira Silva (1990) – calciatore portoghese
 João Pedro Eira Antunes da Silva (1999) – calciatore portoghese
 João Silva – pilota di rally portoghese